A PB-417 é uma rodovia brasileira do Estado da Paraíba. Tem uma extensão de cerca de 8 quilômetros.

Tem seu início no município de Cachoeira dos Índios, na BR-230, próximo à divisa com o Estado do Ceará. Segue ao norte até o município de Bom Jesus, sendo sua única entrada paraibana.

Ver também 
 Rodovias da Paraíba

Ligações externas 
 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba 
 Mapa das Estradas do Estado da Paraíba em PDF (DNIT)
 Ministério dos Transportes

417